Воргашо́р — посёлок городского типа в Республике Коми России. Входит в городской округ Воркута.

Находится на так называемом «Воркутинском кольце» между посёлками Комсомольский и Северный.

Значение названия 
Назван по ручью Воргашор, берущему начало недалеко от посёлка. По мнению Евгения Михайловича Поспелова, название происходит из языка коми и состоит из частей «ворга» (русло) и «шор» (пересыхающий ручей). По другой версии, корень «ворга» означает оленью тропу, что даёт перевод названия «ручей оленьей тропы».

История 
В 1950 году началось строительство шахты №19 на Воркутинском угольном месторождении. 

В декабре 1953 года шахта была сдана в эксплуатацию, строителями и горняками были заключенные Воркутлага: ЛО-19, режим общий, образован в 1945 г. 

Поселок рядом «поселок шахты №19». Он возник в годы сталинских репрессий в конце 40-х и существовал в 50-60-х гг. как лагерный пункт. 

Посёлок был основан в 1964 году в связи с постройкой новой шахты, необходимой для отработки Воргашорского угольного месторождения. Ныне поселение своими северными границами примыкает к озеру Большой Хора-Хома-Ты, а на юге — к озеру Большой Серюта-Ты. Другие границы города обозначены ручьями Койта-Шор, Шагля-Шop и верхними водами ручья Ворга-Шор.

В июне 1977 года 75 депутатов были впервые избраны в его состав, а первым председателем Воргашорского поселкового Совета народных депутатов был избран В. А. Кудрявцев. Здесь сходятся северная и западная части Воркутинского кольца. Название поселка существует с 1956 года (поселок шахты № 19 был переименован в посёлок Воргашор).

В 1965—1988 гг. поселок был центром Комсомольского района. По численности жителей (в 1989 г. — 25 тыс. чел.) это самый крупный поселок Воркуты и Республики Коми, даже многие города в республике имеют меньшую численность населения. В 1980-х годах шла речь о присвоении поселку статуса города с названием «Комсомольский». Основным промышленным предприятиям поселка является шахта «Воргашорская».

Промышленность 
На сегодняшний день главным предприятием на территории посёлка является «Шахта Воргашорская» АО «Воркутауголь». Шахта Воргашорская является крупнейшим угледобывающим предприятием в Европейской части России, которое отрабатывает Воргашорское месторождение (залежи энергетического угля). В структуре «Воркутауголь» — это одна из самых модернизированных шахт. В арсенале предприятия — образцы техники и шахтного оборудования от ведущих мировых производителей.

Население

Образование 
В поселке находятся 2 детских сада:

 МДБОУ «Детский сад № 83 „Игрушка“» г. Воркуты
 МДБОУ «Центр развития ребёнка — детский сад № 103 „Русалочка“» г. Воркуты
Также действуют 2 общеобразовательных школы:
 МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» г. Воркуты
 МОУ «Гимназия № 1» г. Воркуты
В 2015 закрыли навсегда МОУ «Среднюю общеобразовательную школу № 38» г. Воркуты.

В 2016 закрыли навсегда МОУ «Среднюю общеобразовательную школу № 32» г. Воркуты.

В 2018 году закрыли навсегда МДБОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 81 «Весёлые голоса» г. Воркуты.

В Воргашоре есть две библиотеки: детская и взрослая.

Существует центр дополнительного образования МУДО «Дом детского творчества» г. Воркуты.

См. также 
 Самые северные поселения в мире

Примечания 

Посёлки городского типа Коми
Населённые пункты городского округа Воркута